Акжарский сельский округ

 Акжарский сельский округ (Актюбинская область) — сельский округ в Актюбинской области.
 Акжарский сельский округ (Алакольский район) — сельский округ в Алакольском районе Алматинской области.
 Акжарский сельский округ (Балхашский район) — сельский округ в Балхашском районе Алматинской области.
 Акжарский сельский округ (Тарбагатайский район) — сельский округ в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акжарский сельский округ (Урджарский район) — сельский округ в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акжарский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.
 Акжарский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.
 Акжарский сельский округ (Сарыагашский район) — сельский округ в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Акжарский сельский округ (Толебийский район) — сельский округ в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.